Поль Абади́ (; 9 ноября 1812, Париж — 3 августа 1884, там же) — французский архитектор. Сын архитектора Поля Абади Старшего (1783—1868).

Биография 
Учился в Париже, в мастерской А. Леклерка (с 1832) и Школе изящных искусств (с 1835). Был одним из ведущих французских реставраторов (первая работа — в парижском соборе XII—XIII вв. Нотр-Дам, 1845, под руководством Эжена Виолле-ле-Дюка; затем реставрировал около 40 средневековых, главным образом романских, храмов в департаментах Шаранта, Жиронда и Дордонь, в том числе собор XII в. Сен-Пьер в Ангулеме, 1849—80).

Среди собственных сооружений Абади также преобладают церковные здания, неороманские по облику (такова знаменитая обетная Базилика Сакре-Кёр на монмартрском холме в Париже (1875—1914), выстроенная в память об избавлении от бед прусского нашествия и Парижской коммуны).

Примечания

Литература 
 
 Paul Abadie, architecte, 1812—1884 (cat.), P., 1988.

Архитекторы Парижа
Архитекторы эклектики
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств